Бактериальные маты — биоценозы, состоящие из прокариот и располагающиеся на дне водоёмов или в их прибрежной зоне.

По форме наиболее похожи на плёнки плесени.

Древние бактериальные маты являлись единственными биоценозами на Земле.

В настоящее время наибольшее распространение имеют бактериальные маты в горячих источниках.

Осенью 2013 года появилось сообщение, что в западной части Австралии группа исследователей из Австралии и США обнаружила несколько окаменевших бактериальных матов возрастом до 3,5 миллиардов лет. Это самые старые объекты биологического происхождения. Статья об этом была напечатана в журнале Astrobiology.

См. также 
 Цианобактериальные маты

Примечания 

Биоценозы